→:Victoria-sziget (egyértelműsítő lap):
Victoria-sziget, Chile
Victoria-sziget, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Victoria-sziget, Kanada
Victoria-sziget, Nigéria
Victoria-sziget, orosz Arktisz
Victoria-sziget, Malajzia
Victoria-sziget, kitalált sziget a MapleStory-ban